Ktorrent est un logiciel libre client du réseau BitTorrent inclus dans l'environnement de bureau KDE. Il permet de télécharger les fichiers échangés sur ce réseau. Il gère les bases de données distribuées comme Azureus. Ce logiciel est écrit en C++ et utilise la bibliothèque Qt comme les autres applications de KDE.

libktorrent 
Ktorrent a été divisé en deux à partir de la version 4.0 rc1. Ainsi, libktorrent contient tout le code relatif au téléchargement tandis que ktorrent en lui-même contient le code relatif à l'application et aux plugins. libktorrent peut ainsi être utilisé par d'autres applications.

Références

Liens externes 
  Article sur framasoft
  Comparaison de clients BitTorrent

Logiciel KDE
Client BitTorrent
Logiciel pour Unix
Logiciel libre sous licence GPL